Флавий Руанский (VI век) — святой епископ Руана. День памяти — 23 августа.

Житие 
Святой Фийоль (Filleul), или Флавий (Flavius) возможно по происхождению был римлянином или происходил из галльской семьи, известной в Риме.

Согласно хронике Дадре (Dadré), святой Фийоль был управляющим во дворце короля Дагоберта, что выглядит неверным в силу хронологического рассогласования. Он был казначеем или финансовым интендантом у Хильдеберта, или, что более вероятно, у Хлотаря.

Став епископом Руана, святой Фийоль участвовал в Орлеанских соборах 533, 538 и 541 годов.

Во время его епископства при его содействии, согласно некоторым источникам, в 535 году был основан монастырь свв. Петра и Павла, будущий монастырь св. Уэна. Многочисленные предметы VI века, обнаруженные во время раскопок, проводившихся в XIX век, подтверждают предание. Согласно преданию, он преобразовал языческий источник в крестильню.

Согласно старинной хронике Жумьежа, его тело было погребено в монастыре святого Уэна Руанского.

В Руане имеется источник, расположенный на Крещенской улице (rue du Baptême) в пригороде Кошуаз (Cauchoise).

Литература 
 François Pommeraye, Histoire des archevesques de Rouen, L. Maurry, Rouen, 1667, p.89-90.
 Histoire de la ville de Rouen. Eds.: Louis du Souillet, François Farin. Rouen. 1731.
 La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850: colloque historique international (2 tomes). Ed.: Jan Thorbecke, Préface: Karl Ferdinand Werner. Sigmaringen. 1989. P.543-593. ISBN 3-7995-7316-X. issn 0178-1952

Примечания

Ссылки 
 Liste des archevêques de Rouen

Епископы Руана
Святые Нормандии
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту